

Codici 
 FMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Allgäu, Memmingen (Germania)

Religione 
 F.M.M. – Figlie di Maria Missionarie		
 F.M.M. – Fratelli della Misericordia
 F.M.M. – Suore Francescane Missionarie di Maria